Spökflygaren kan syfta på:

 Spökflygaren (film) – en amerikansk dramafilm från 1933, originaltitel Central Airport
 Spökflygaren (animerad kortfilm) – en amerikansk tecknad film från 1933, originaltitel The Mail Pilot
 Spökflygaren (serietidning) – en serietidning från 1947